Carlo Rezzonico puede referirse a:

 Papa Clemente XIII (1693-1769)
 Cardenal Carlo Rezzonico (1724-1799), sobrino del Papa Clemente y Camarlengo de la Santa Iglesia Romana.